TJ Háj ve Slezsku je český fotbalový klub z obce Háj ve Slezsku, hrající od sezóny 2004/05 Přebor Moravskoslezského kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Háji ve Slezsku.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky  
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1947
TJ Háj ve Slezsku